Ба́йбузы () — село в Черкасском районе Черкасской области Украины. Расположено на реке Ольшанке, правом притоке Днепра.

Инфраструктура 
 Сельский совет — Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Байбузы, ул. Рябоконя, 121

Имеется отделение связи (почтовый индекс — 19617. Телефонный код — 472).

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1765 человек.

Известные уроженцы и жители 
 Софроний (Мусиенко) (род. 1970) — епископ неканонической РПЦЗ (А)
 Гриценко, Иван Сергеевич

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Черкасского района